Шелин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Шелина.
 Шелин, Лотта (род. 1984) — шведская футболистка, нападающая футбольного клуба «Лион» и национальной сборной Швеции.
 Шелин, Сергей Григорьевич — российский публицист и политический аналитик агентства «Росбалт»